Intro steht für:
 Intro, kurzgefasste thematisch bezogene Einleitung
 Intro (Gwar-Lied), Lied von Gwar
 Intro (The-xx-Lied), Lied von The xx
 Intro (Zeitschrift), eine Zeitschrift für Popkultur und Lifestyle aus Köln

Siehe auch:

 Intro Aviation